Green Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Green Creek Township (North Carolina)
 Green Creek Township (Ohio)